Чатал-Кая І ,  Верблюд , Кучук-Чатал-Кая , Малий Чатал - конічна лісиста гора в 1,5 км на північний схід від нп Лісове (Судакська рада). 
 Чатал-Кая , Кечі-Емес , Емджетен - куполоподібна крута гора з двома скельними піками : один на вершині , другий трохи нижче, на пд. схилі. У 1 км північ від нп Веселе (Судакська рада).
 Чатал-Кая - двогорбе підняття , відріг сх. частини хребта Армутлук ,  в 2 км на північний схід від гори Сари-Кая І.